Ellerslie ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Ellerslie (Florida), im Pasco County
 Ellerslie (Georgia), im Harris County
 Ellerslie (Louisiana), im St. Mary Parish
 Ellerslie (Maryland), im Allegany County
 Ellerslie (Missouri), im Callaway County – nicht mehr existent
 Ellerslie (New York), im Ulster County
 Ellerslie (Pennsylvania), im Bucks County
 Ellerslie Heights, im Charles County, Maryland

in Kanada:
 Ellerslie (Prince Edward Island)
 Ellerslie (Edmonton), Vorort von Edmonton

in Neuseeland:
 Ellerslie (Neuseeland)

in Australien:
 Ellerslie (Victoria)